Skelby er et flertydig stednavn:
 Skelby (Falster) – bebyggelse i Skelby Sogn (Guldborgsund Kommune)
 Skelby (Næstved Kommune) – landsby i Skelby Sogn (Næstved Kommune)
 Skelby (Aalborg Kommune) – bebyggelse i Mou Sogn